Перр Схюрс (; родился 26 ноября 1999 года в Ньивстадте, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник итальянского клуба «Торино».

Выступал за молодёжную сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Схюрс — воспитанник ситтардской «Фортуны». 14 октября 2016 года в матче против «ВВВ-Венло» он дебютировал в Эрстедивизи. 6 февраля 2017 года в поединке против дублёров «Аякса» Перр забил свой первый гол за «Фортуну». В начале 2018 года Схюрс подписал контракт с «Аяксом». Сумма трансфера составила 2 млн. евро. До лета он был оставлен в «Фортуне» на правах аренды. По итогам сезона Перр помог команде выйти в элиту. 7 октября в матче против АЗ он дебютировал в Эредивизи за столичный клуб.

18 августа 2022 года перешёл в итальянский клуб «Торино». Сумма трансфера составила 9 млн евро. 27 августа дебютировал за клуб в матче чемпионата Италии против «Кремонезе».

Личная жизнь 
Отец Перра,  — известный нидерландский гандболист, а сестра Деми — профессиональная теннисистка.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ajax.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Торино»